Genetrix steht für:

 eine Erbanlagengeberin, siehe Genitor
 Projekt Genetrix, US-Spionageprojekt in den 1950ern, siehe auch Spionageballon
 Venus genetrix, die Stammmutter des römischen Volkes, siehe Venus (Mythologie)